Стоун, Уолтер:
  (1891—1917) — английский обладатель креста Виктории, высшей и самой престижной награды за доблесть перед лицом врага, которая может быть присуждена британским силам и силам Содружества.
  (1822—1874) — республиканский политик, был судьёй Верховного суда Огайо в 1873—1874 гг.
  (1910—1981, взял псевдоним Уол Стоун) — австралийский издатель, был известным коллекционером книг и страстным сторонником австралийской литературы.